Вишнёвое (; до 2016 г. Радго́спное) — село, Радгосповский сельский совет, Близнюковский район, Харьковская область, Украина.

Является административным центром Радгосповского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Далекое.

Географическое положение 
Село Вишнёвое находится в начале балки Вишневая.
На территории села есть несколько запруд.

Происхождение названия 
Название Радгоспное — от украинского радгосп — совхоз.

История 
 1932 — дата основания.

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь совхоза имени IX Пятилетки.

По переписи 2001 года население составляло 490 (235/255 м/ж) человек.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и свинотоварная фермы.

Культура 
 Школа.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Близнюковского района